Семнадцатое правительство Израиля () было сформировано Ицхаком Рабином 3 июня 1974 года, после ухода в отставку Голды Меир 11 апреля и избрания Рабина лидером партии Авода 26 апреля. Это был первый случай, когда израильское правительство возглавил коренной израильтянин (хотя Рабин родился в период британского мандата в Палестине, до обретения независимости в 1948 году).

Правительство было коалиционным, но опиралось на поддержку только 61 депутата Кнессета из 120 (фракции Маарах, МАПАМ, две аффилированные партии израильских арабов — Прогресс и развитие и Арабский список для бедуинов и крестьян, Партия независимых либералов, и Рац). Это была первая в израильской политической истории правительственная коалиция, не включавшая религиозной партии. Это состояние продолжалось до 30 октября, когда к коалиции присоединилась МАФДАЛ, в результате чего коалиция получила поддержку 71 депутата Кнессета, но 6 ноября из коалиции вышла партия «Рац». При формировании правительства, Рабин упразднил пост министра развития.

Правительство было распущено Рабином 22 декабря 1976 года после того, как представители МАФДАЛ воздержались от голосования в отношении очевидного нарушения субботы во время церемонии на базе израильских ВВС. Все министры от МАФДАЛ ушли в отставку 22 декабря, и правительство работало без них в статусе временного правительства до формирования восемнадцатого правительства после выборов в Кнессет 1977 года. Однако после политического скандала с  Рабин объявил 6 апреля 1977 года, что уходит в отставку. Министр обороны Шимон Перес был единогласно избран его преемником. Поскольку израильское законодательство запрещает уходить в отставку главе временного правительства, Перес исполнял обязанности премьер-министра неофициально.

Состав правительства 

1 Хотя Розен, Шем-Тов и Уцан не были депутатами Кнессета в тот момент, ранее они были депутатами по списку Маарах.

2 Бар-Лев и Рабинович не были депутатами в то время, они были позже избраны в Кнессет по списку Маарах.

3 Офер покончил жизнь самоубийством после .

4 Коль и Хауснер были избраны в Кнессет по списку независимых либералов, но сдали депутатские мандаты после того, как были назначены в состав кабинета.

4 Умер в должности.

Примечания

Ссылки 
  Семнадцатое правительство Израиля на сайте Кнессета 

17